Calès () bezeichnet:

 Calès (Dordogne), eine Gemeinde im Département Dordogne in Frankreich
 Calès (Lot), eine Gemeinde im Département Lot in Frankreich
 die Höhlen von Calès im Département Bouches-du-Rhône in Frankreich

Calès ist der Name von:
 Jean-Chrysostôme Calès (* 1769), französischer Offizier der napoleonischen Zeit
 Abbé Calès (1870–1961; eigentlich Jean-Pierre Calestroupat), französischer Maler

Siehe auch:
 Cales
 Kales